ARPA:
 ARPA — Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США

 ARPA — химический концерн ARPA Industriale S.p.A. (Италия)
 ARPA — Automatic Radar Plotting Aid

См. также 
Арпа